Reeken ist der Familienname von:
 Dietmar von Reeken (* 1959), deutscher Geschichtsdidaktiker 
 Marco von Reeken (* 1989), deutscher Immobilienmakler